PICL steht für:
 Peroxyoxalat-Chemilumineszenz
 Portable Instrumented Communication Library, Unterroutinenbibliothek in Netlib
 PIC Language, Programmiersprache für den Mikrocontroller PICmicro
 Permanent International Committee of Linguists, Veranstalter des International Congress of Linguists

PiCL steht für:
  Profile in the Cloud, Projektname für Firefox Sync

Pícl ist der Familienname folgender Personen:
  Václav Pícl (* 1959), tschechischer Politiker (ČSSD)

Siehe auch:
 Pikl
 Pickl

PICL